Brooks Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brooks Knob (Kentucky)
 Brooks Knob (North Carolina)
 Brooks Knob (Wyoming)